Shaler ist Name von:

 Nathaniel Shaler (1841–1906), US-amerikanischer Paläontologe und Geologe
 Shaler (Mondkrater), nach Nathaniel Shaler benannt
 Shaler-Kliffs, nach Nathaniel Shaler benannte Kliffs im Coatsland, Antarktika
 Shaler Township, Gemeinde in Pennsylvania, USA